USS Chicago (CA-136) — американский тяжёлый крейсер типа «Балтимор», третий корабль, названный в честь города Чикаго, был спущен на воду на военно-морской верфи Филадельфии 20 августа 1944 года, окрещен миссис Е. Дж. Келли; введен в строй 10 января 1945 года, командир — кэптен Р. Р. Хартунг ().

Вторая мировая война 
Крейсер покинул Филадельфию 7 мая 1945 , и прибыл в Перл-Харбор 30 мая. 28 июня, после дополнительной подготовки у Гавайских островов, «Чикаго» и линкор «Северная Каролина» (BB-55) вышли из Перл-Харбор и направились на Дальний Восток, где 8 июля вошли в состав Третьего Флота. «Чикаго» поддерживал авианосцы при налетах на Японские острова и выполнял обстрелы берега до прекращения огня 15 августа.

За свою службу во время Второй мировой войны «Чикаго» был награждён одной Боевой звездой.

Послевоенная служба 
Корабль оставался в Японии до ноября 1945 года, участвуя в демилитаризации японских баз. Переведя 47 человек команды и приданный отряд морской пехоты на военно-морскую базу Йокосука, 23 октября корабль направился к островам Идзу. Там команда помогала гарнизонам Осима и Ниисима взрывать позиции береговой артиллерии, уничтожать военное оборудование и боеприпасы. 7 ноября вышел из Токио назначением в Сан-Педро, Калифорния, куда прибыл 23 ноября. После ремонта и периода подготовки, 18 февраля 1946 года прибыл в Шанхай для оккупационной службы. Оставался в Шанхае до 28 марта в качестве флагмана Патрульных сил Янцзы. Затем направился в Сасебо, Япония где стал флагманом Эскадры поддержки японских имперских вод. Посещал различные города на севере и юге Японии, а 14 января 1947 покинул Японию, направляясь на Западное побережье. Выведен из активного состава в резерв 6 июня 1947 на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон). 1 ноября 1958 года «Чикаго» был переклассифицирован в CG-11, и в начале 1959 начал переоборудование в ракетный крейсер, запланированное до 1962 года.

Ракетный крейсер 

Начиная с 1 июля 1959 была полностью срезана надстройка, и вместо неё установлена новая дюралевая, а также обновлена электроника и установлена система отображения данных NTDS. Основным вооружением стали пусковые установки ЗУР «Талос» в носу и в корме, «Тартар» побортно в районе мостика, и ASROC в районе миделя. Две  артустановки были добавлены по настоянию президента Кеннеди, после того как на его глазах зенитная ракета не перехватила воздушную мишень.

В 1968 году были установлены трёхтрубные торпедные аппараты для противолодочных торпед.

Корабль снова вступил в строй на военно-морской верфи Сан-Франциско 2 мая 1964 года.
Вошёл в состав Девятой крейсерско-миноносной флотилии Тихоокеанского флота. До 2 сентября продолжались приемные испытания, после чего корабль официально вошёл в активный состав Первого флота. После калибровки сонара и уничтожения постоянной девиации в Пьюджет-Саунд, он прибыл к месту постоянного базирования в Сан-Диего, где начал отработку применения оружия. После успешных испытаний в ракетном полигоне у берегов Калифорнии, 2 декабря оценка ракетных систем завершилась.

4 января 1965 год а крейсер перешёл в Лонг-Бич для серии взрывных испытаний корпуса у острова Сан-Клементе. Испытания оборудования и отработка борьбы за живучесть закончились к середине января. Затем корабль направился в Сан-Франциско для переделок, установки улучшенных систем «Тартар», и усовершенствованной электроники. Вернулся в Сан-Диего 17 апреля.

Следующие два месяца корабль продолжал подготовку. С середины июня проводил, совместно с Военно-морской Лабораторией Электроники () экспериментальные испытания системы управления огнём ракет «Талос», и экспериментировал с пополнением запаса ракет в море.

Во время флотских учений «Хот Стов» в августе-сентябре корабль тренировался в ПВО и ПЛО, включая стрельбы ASROC и торпедами по подводной цели. После учений РЭБ «Чикаго» участвовал в соревнованиях по ракетной стрельбе, и выиграл золотую награду «E» за работу комплекса «Тартар». В первую неделю октября, во время следующего противовоздушного упражнения, сбил ракетами две скоростных высотных мишени.

После похода на Гавайи с 19 октября по 3 ноября, корабль продолжил испытания и упражнения в районе Сан-Диего. По возвращении в базу 4 марта 1966, прошёл серию инспекций по оперативной готовности, приемке котлов, электроники и действиях в условиях ЗОМП. В апреле участвовал в учениях «Грей Гост» под флагом командира ПВО соединения, контр-адмирала Элмо Зумвельта ().

Вьетнам 
12 мая 1966 года «Чикаго» вышел в свой первый вьетнамский поход. После заходов в Перл-Харбор и Йокосука и установки нового радара, 12 июня он прибыл в Субик-бей. Приняв на борт вертолет и авиационную команду, на следующий день он вышел в Тонкинский залив для присоединения к 77 Оперативному соединению на северной позиции ().

15 июня корабль начал оценку концепции  — полного радарного контроля воздушных операций над определённой зоной.

Антирадиолокационные варианты ракет «Талос» (RGM-8H) применялись «Чикаго», а также «Оклахомой» (CLG-5) и «Лонг Бич» (CGN-9) против северовьетнамских радаров. Крейсер служил в качестве основы ПВО соединения при минировании гавани Хайфона в 1972. Вместе с другими кораблями УРО он нес главную ответственность за ПВО. Державшиеся мористее авианосцы предоставляли поддержку и усиление. Зафиксирован минимум один случай, когда радар обнаружил МиГ, направлявшийся к медленным низколетящим самолетам, занятым постановкой мин. Крейсер сбил его ракетой «Талос» на дистанции 48 миль. Остальные МиГи ретировались.

Всего корабль совершил пять походов в Юго-восточную Азию. Последний из них закончился 9 июля 1972 года.

25 августа на военно-морской верфи Лонг-Бич корабль встал на средний ремонт и модернизацию.

После Вьетнама 
Корабль совершил следующие походы:

 21 мая — 14 декабря 1974: Юго-восточная Азия и Индийский океан
 4 июля — 9 сентября 1975: Сиэтл и Ванкувер
 13 апреля — 16 октября 1976: Юго-восточная Азия
 6 сентября 1977 — 7 апреля 1978: Юго-восточная Азия и Япония
 30 мая — 17 декабря 1979: Юго-восточная Азия, Япония, Корея, Австралия и Океания

За послевоенную службу корабль получил следующие награды:
 Поощрение в приказе за выработку концепции PIRAZ во время походов 1966 и 1967-68 гг в Юго-восточную Азию
 Упоминание в приказе по флоту, 1972, за службу во Вьетнаме
 Приз имени Арли Берка
 Семь раз подряд кораблю присуждалась награда E за отличное применение ракет

Вывод и утилизация 
Корабль был выведен из активного состава 1 марта 1980 и исключен из списков флота 31 января 1984.

9 декабря 1991 «Чикаго» был продан на слом.

Примечания

Ссылки 
 DANFS: Dictionary of American Naval Fighting Ships, (1963) Vol. 2, p.103.
 K. Jack Bauer and Stephen S. Roberts, Register of Ships of the U.S. Navy, 1775—1990, p.155.
 Conway’s All The World’s Fighting Ships, 1947—1995, pp.577-578.

Тяжёлые крейсера типа «Балтимор»